Чжан Чжипэ́н (; ) — китайский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играл на позиции второго.

Начал заниматься кёрлингом в 2000 году, в возрасте 18 лет.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: бронза (2010).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Китая